Hapy (Nijlgod), een Egyptische god die de Nijl beschermde
 Hapy (zoon van Horus), een beschermer van de canopen